Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2010 avgjordes i den franska delen av Mont Blanc under perioden 31 januari-5 februari 2010 och var det 29:e världsmästerskapet för juniorer. Störtlopp och super-G avgjordes i Megève, storslalom i Les Houches och slalom i Les Planards.

Medaljligan

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2010 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2009/2010
Alpin skidsport i Frankrike
Sportevenemang i Frankrike
2010 i Frankrike
2010